Robert John „Bob“ Murdoch (* 17. Mai 1946 in Kirkland Lake, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler (Verteidiger) und -trainer, der von 1970 bis 1982 für die Montréal Canadiens, Los Angeles Kings und Atlanta Flames bzw. Calgary Flames in der National Hockey League spielte.

Karriere

Als Spieler 
Vor seinem Wechsel ins Profilager spielte er für die kanadische Nationalmannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 1969.

Im März 1970 unterschrieb er als Free Agent bei den Montréal Canadiens. Anfangs spielte er bei den Montreal Voyageurs in der American Hockey League. Nach Ende der Saison 1970/71 gab man ihn an die Minnesota North Stars ab um ein früheres Tauschgeschäft zu begleichen, doch schon zwei Wochen später holte man ihn im Intra-League Draft zurück. Erst in der Saison 1972/73 schaffte er es sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Er war ein defensiv ausgerichteter Verteidiger und gab der Defensive Sicherheit als das Team den Stanley Cup gewann.

Für die Saison 1973/74 gaben die Canadiens ihn und Randy Rota an die Los Angeles Kings ab. Für ihn erhielt Montreal ein Erstrunden-Draftrecht, mit dem sie Mario Tremblay holten. Bei den Kings wurde er zu einer festen Größe in der Verteidigung und wurde auch in der Offensive erfolgreicher. Inmitten seiner sechsten Saison in Los Angeles wurde er gemeinsam mit einem Zweitrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 1980 an die Atlanta Flames abgegeben, die dafür Richard Mulhern und einen Zweitrunden-Wahlrecht desselben Drafts nach Los Angeles schickten. Mit dem Team zog er 1980 nach Calgary um. Die Calgary Flames setzten ihn nicht nur als Spieler ein. Er wurde auch für die Ausbildung der jungen Verteidiger eingesetzt.

Als Trainer 
Nachdem er seine aktive Karriere 1982 beendet hatte, war er für fünf Jahre Assistenztrainer bei den Flames unter Bob Johnson. Als zur Saison 1987/88 der General Manager der Chicago Blackhawks den Platz hinter der Bande räumte, holte er Murdoch als seinen Nachfolger. Nach einem Jahr wechselte er zu den Winnipeg Jets. Er führte das Team in die Playoffs und wurde als bester Trainer der Saison mit dem Jack Adams Award ausgezeichnet. Nach einem weiteren Jahr bei den Jets, ging er als Assistenztrainer zu den San Jose Sharks.

Für die Saison 1994/95 holte der amtierende deutsche Meister, die Maddogs München, ihn nach Deutschland. Trotz des großen sportlichen Erfolgs, den er mit dem Team hatte, stellte man in München kurz vor Weihnachten den Spielbetrieb ein. Noch im Laufe der Saison verpflichteten ihn die Kölner Haie, die er zum Meistertitel führte. Er blieb weitere zwei Jahre in Köln. Für die Saison 2000/01 kehrte er nach Deutschland zurück und übernahm die Nürnberg Ice Tigers. Zwei Jahre trainierte er das Team aus Franken.

NHL-Statistik

Sportliche Erfolge 
 Stanley Cup: 1973
 Deutscher Meister: 1995 (als Trainer)

Persönliche Auszeichnungen 
 Teilnahme am NHL All-Star Game: 1975
 Jack Adams Award: 1990

Weblinks 
 
 

Eishockeynationalspieler (Kanada)
Eishockeyspieler (Voyageurs de Montréal)
Eishockeyspieler (Nova Scotia Voyageurs)
Eishockeyspieler (Canadiens de Montréal)
Eishockeyspieler (Los Angeles Kings)
Eishockeyspieler (Atlanta Flames)
Eishockeyspieler (Calgary Flames)
Eishockeyspieler (Adirondack Red Wings)
Eishockeytrainer (Chicago Blackhawks)
Eishockeytrainer (Winnipeg Jets, 1972–1996)
Eishockeytrainer (Maddogs München)
Eishockeytrainer (Kölner Haie)
Eishockeytrainer (Nürnberg Ice Tigers)
Person (San Jose Sharks)
Stanley-Cup-Sieger
Kanadier
Geboren 1946
Mann